

Geografia

Svizzera 
 Bremgarten – comune nel distretto di Bremgarten (Canton Argovia)
 Distretto di Bremgarten – distretto con capoluogo Bremgarten
 Bremgarten bei Bern, già Bremgarten Herrschaft – comune nel circondario di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)
 Circuito di Bremgarten – circuito stradale situato a Bremgarten bei Bern
 Bremgarten Stadtgericht – ex comune ora accorpato a Kirchlindach, comune nel circondario di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)